Cordulegaster mzymtae – gatunek ważki z rodziny szklarnikowatych (Cordulegastridae).

Przypisy

Bibliografia
 

Cordulegaster
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1929 roku